Winzenried ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Josef Michael Winzenried (1924–1989), deutscher Psychiater, Neurologe und Hochschullehrer

Siehe auch:

 Wald BE